Авария Ил-62 в Якутске — авиационная авария, произошедшая в ночь с субботы 30 июня на воскресенье 1 июля 1990 года в аэропорту Якутска при посадке самолёта Ил-62М предприятия Аэрофлот, в результате которой были ранены 6 человек.

Сведения о самолёте 
Ил-62М с бортовым номером 86456 (заводской — 2623717, серийный — 23-01) был выпущен Казанским авиазаводом 22 июня 1976 года и передан МГА СССР, которое 16 июля направило его в Шереметьевский авиаотряд Центрального управления международных воздушных сообщений. 30 августа 1982 года его перевели в Домодедовский авиаотряд Московского территориального управления гражданской авиации.

Авария 
Самолёт выполнял рейс 93 из Москвы в Якутск и в 12:37 МСК вылетел из аэропорта Домодедово. На его борту находились 10 членов экипажа во главе с командиром (КВС) Ф. А. Фефеловым и 99 пассажиров, включая 5 детей.

В 18:19 МСК авиалайнер приземлился в аэропорту Якутска. При пробеге по ВПП КВС дал команду «Реверс», но бортинженер по ошибке случайно перевёл рычаги управления реверсом из положения «обратная тяга» в положение «прямая тяга», тем самым переведя двигатели № 1 и 4 на взлётный режим, при этом автоматика заблокировала спойлеры под углом 15°, и Ил-62 вновь начал разгоняться. То, что двигатели на взлётном режиме, экипаж поначалу не заметил, но увидев, что скорость не падает, а наоборот растёт, включил аварийное торможение, заблокировав тем самым колёса шасси (в нарушение РЛЭ), а затем только уменьшил режим на двигателях № 1 и 4, после чего попарно отключил все двигатели. К этому моменту самолёт уже разогнался до скорости 265—270 км/ч и находился в 655 метрах от конца полосы. В это же время на заклиненных колёсах начали лопаться шины. На скорости 200 км/ч самолёт выкатился на грунт, проехал концевую полосу безопасности и на удалении 397 метров от неё врезался в препятствия и разрушился.

В результате происшествия у самолёта были сломаны все три стойки шасси, фюзеляж разломился в трёх местах в районах 10—12, 30—36 и 69—71 шпангоутов. Один пассажир и один член экипажа получили серьёзные телесные повреждения, три члена экипажа и один пассажир — незначительные.

Причины 

Авиационное происшествие с самолетом Ил-62М № 86456 явилось следствием следующих отклонений в действиях экипажа:
 ошибки бортинженера при управлении двигателями и спойлерами в процессе посадки, приведшие к непреднамеренному и неожиданному включению прямой взлётной тяги 1 и 4 двигателей вместо обратной, что привело к разгону самолёта после посадки, заблокировало выпуск спойлеров и снизило эффективность применения основной тормозной системы;
 неорганизованность экипажа при локализации последствий ошибочных действий бортинженера.
Указанные отклонения в действиях экипажа вызваны сочетанием следующих факторов:
 Большая речевая загрузка экипажа при выполнении посадки, регламентированная действующей «Инструкцией о взаимодействии и технологией работы членов экипажа самолёта Ил-62М, Ил-62» от 12.02.82.
 Недостаточные профессиональные навыки у бортинженера по управлению  и  при включении реверса и несработанность КВС и бортинженера.
 Невыполнение командно-летным составом ДПО рекомендаций МГА СССР от 24.08.87 по формированию экипажей с учетом психофизиологической и социально-психологической совместимости, а также указания МГА СССР от 16.05.86 № 310/У в части отработки действий экипажа в особых случаях полёта в аэродромных условиях.

Примечания 

События 30 июня
Июнь 1990 года
Авиакатастрофа
1990 год в Якутии
Авиационные происшествия с Ил-62
Авиационные происшествия в Якутии
Авиационные происшествия в России 1990 года
Авиационные происшествия Домодедовского ПО ГА
Авиационные происшествия вследствие выкатывания за пределы ВПП